Опрышковский сельский совет () — входит в состав
Глобинского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Опрышки.

История 
 1982 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Опрышки 
 с. Битаково Озеро 
 с. Марьино

Примечания